Michael Kohlhaas (novelle), een novelle uit 1810 van Heinrich von Kleist
Michael Kohlhaas (1969), een film van Volker Schlöndorff
Michael Kohlhaas (2013), een film van Arnaud des Pallières